

Prénom 
 Bálint est un prénom hongrois masculin (équivalent de Valentin)

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alice Balint (1898-1939), psychanalyste hongroise ;
 Endre Bálint (1914-1986), peintre hongrois ;
 Enid Balint (1903-1994), travailleuse sociale et psychanalyste britannique
 Eszter Bálint (1966- ), chanteuse, compositrice, violoniste et actrice hongroise ;
 Gavril Balint (1963- ), footballeur roumain ;
 László Bálint (1948- ), footballeur professionnel hongrois ;
 Michael Balint (1896-1970), psychiatre et psychanalyste hongrois-britannique
 Sándor Bálint (1904-1980), ethnographe et député hongrois.

Homonymie de patronyme